Ви́ктор Коро́вин:
 Коровин, Виктор Викторович (1952—2006) — советский и российский государственный и общественный деятель, первый секретарь Свердловского обкома ВЛКСМ (1984—1985), генеральный директор ПО (АО, ОАО) «Уралмаш» (1992—1999).
 Коровин, Виктор Иванович (1936—1991) — советский живописец, член Ленинградского Союза художников.